Олексіївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Олексіївська сільська рада — Харківська область, Первомайський район

Див. також 
 Олексіївська сільська рада